

Persone

Ivo Baldi Gaburri (Città di Castello, 1947) – vescovo cattolico italiano
Pietro Baldi del Riccio (Firenze, 1475 – Firenze, 1507) – poeta e umanista italiano
Salvatore Baldi, in arte Mario Pasqualillo (Napoli, 1892 – Napoli, 1973) – cantante italiano

Architettura
Palazzo Baldi – palazzo di Firenze

Geografia
Rocca de' Baldi (in piemontese La Ròca dij Bàud) – comune in provincia di Cuneo